Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1996 состоялся в городе Сидней (Австралия) с 26 по 29 ноября 1996 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 4 женских команды.

В мужском турнире чемпионом стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 1997.

Впервые в чемпионате принимали участие мужская и женская сборные Республики Корея.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.
«W» — победа; «L» — поражение; «-» — данные о результате матча не указаны.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1996
Международные соревнования по кёрлингу в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее
Спорт в Австралии в 1996 году
Ноябрь 1996 года